Марина Еракович і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Ейжа Мугаммад і Лаура Зігемунд виграли титул, у фіналі перемігши пару Єлена Янкович і Анастасія Павлюченкова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Topshelf Open, жінки, парний розряд
2015, жінки, парний розряд